Behind Enemy Lines puede hacer referencia a:

 Behind Enemy Lines, película de 2001.
 Behind Enemy Lines II: Axis of Evil, película de 2006.
  Behind Enemy Lines: Colombia, película de 2009.
 Commandos: Behind Enemy Lines, juego de computadoras de estrategia en tiempo real.
 Behind Enemy Lines, canción de Demi Lovato para la edición de lujo de su álbum debut Don't Forget.